Эдуард Вячеславович Грицун (род. , Ростов-на-Дону) — бывший российский трековый и шоссейный велогонщик. Многократный национальный чемпион в трековых велогонках, серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте в командной гонке преследования и бронзовый призёр чемпионата мира 1999 года в этой же дисциплине. В шоссейном велоспорте кроме российских команд выступал за немецкие «Team Gerolsteiner» и «Team Coast», главным достижением в этой дисциплине является победа на Вуэльте Наварры.

Достижения в шоссейном велоспорте 
1998
 Победы в общем и спринтерском зачётах, 5А и 6-м этапах Вуэльте Наварры

1999
 2-е место в общем зачёте и победа на 2-м этапе Тура Гессена

2000
 Победа на 1-м этапе Тура Тасмании

Ссылки 
 Профиль на cyclingwebsite.net
 Профиль на sports-reference.com
 Профиль на trap-friis.dk

Литература 
 Грицун, Эдуард Вячеславович. Большая биографическая энциклопедия. 2001 год

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года